Никола́й Ива́нович Весело́вский (, Москва — 12 апреля 1918) — русский археолог, востоковед, исследователь истории и археологии Средней Азии. Вёл раскопки в Самарканде, первым исследовал причерноморские и скифские древности, раскопал Келермесские курганы, Майкопский курган и курган Солоха. Первым начал раскопки курганного могильника Клады у станицы Новосвободная. Профессор Петербургского университета (1890), член-корреспондент Императорской Санкт-Петербургской Академии Наук (1914).

Биография 
Николай Веселовский родился в Москве 12 (24) ноября 1848 года, окончил курс в Вологодской гимназии в 1867 году.

В 1869 году поступил в Петербургский университет на факультет восточных языков по арабско-турецкому разряду. За сочинение на тему «О податях и повинностях, налагавшихся монголами на побеждённых народов» получил золотую медаль.

По окончании курса в 1873 году был оставлен при университете; по защите диссертации на степень магистра «Очерк историко-географических сведений о Хивинском ханстве с древнейших времён до настоящего» (СПб., 1877) был утверждён доцентом, а в 1890 году — исправляющим должность ординарного профессора. За это время им напечатаны статьи: «Манкытская династия, ныне царствующая в Бухаре» («Туркестанские ведомости» 1878 г.), «Русские невольники в среднеазиатских ханствах» (ibid. 1879), «Сведения об официальном преподавании восточных языков в России» (в «Трудах III международного съезда ориенталистов», СПб., 1880), «Куликовская битва» («Древняя и новая Россия», 1870 г.), «Приём в России и отпуск среднеазиатских послов в XVII и XVIII столетиях» («Журнал министерства народного просвещения», 1884 г.), «Посольство к зюнгарскому хун-тайчжи Цэван Рабтану капитана от артиллерии Ивана Унковского» («Записки Императорского Русского географического общества по отд. этнографии», 1887), «В. В. Григорьев, по его письмам и трудам» (СПб., 1887), «Рамазан в Самарканде и курбан-байрам в Бухаре» («Исторический вестник», 1888), «Памятники дипломатических сношений Московской Руси с Персией» (СПб., 1890), «Иван Данилович Хохлов, русский посланник в Персию и в Бухару в XVII веке» («Журнал министерства народного просвещения», 1891).

В 1885 году Веселовский был командирован в Туркестанский край с археологической целью. Результаты этой поездки частью обнародованы в изданиях Императорского Русского археологического общества. Николай Иванович вёл раскопки развалин древнего городища, расположенного в непосредственной близости от Самарканда — Афрасиаба. Им было найдено большое количество различных предметов древности, в том числе остатки оссуариев, глиняные и кирпичные стены домов, остатки колодцев, общественных хранилищ воды (хаузов) и водоотводных сооружений.

В 1891—1894 годах Веселовский занимался раскопками самого крупного кургана причерноморской степи — Огуз, а в 1895 году продолжил раскопки на Афрасиабе.

Исследованы в 1892 году на левобережном плато над рекой Салгир группа курганов, в трёх километрах на северо-запад от современной окраины города Симферополя. Группа курганов, к которым принадлежал курган Дорт-Оба дала богатейшие скифские находки.

С 1902 года — действительный статский советник.

С именем Николая Ивановича связано проведение первых научных описаний (фиксаций) выдающихся историко-архитектурных памятников Самарканда. В 1895 году он возглавил экспедицию учёных, архитекторов, художников, которая изготовила чертежи и рисунки мечети Биби-Ханым и мавзолея Гур-Эмир. В 1905 году по материалам этой экспедиции был создан многокрасочный альбом, посвящённый мавзолею Гур-Эмир.

1896 год — Николай Иванович вёл раскопки захоронений близ станицы Белореченская. 1897 год — раскопки кургана близ города Майкоп. Этот курган занимает особое место среди его находок, так как он положил начало открытию майкопской культуры. В Майкопе на пересечении улиц Курганная 32/ Подгорная, стоит памятный знак Майкопскому Кургану и установлена информационная доска. 1898 год — раскопки одного из Ульских курганов (близ аула Уляп) и нашёл в нём богатое погребение местного вождя майкопской культуры.

Последующие 20 лет Николай Иванович активно вёл раскопки в Адыгее. Некоторые обнаруженные им сокровища курганов имеют возраст около 5 тысяч лет. 1917 год — ноябрь, Николай Иванович, закончив очередной сезон раскопок, возвращается в Петроград. Пытается подвести итоги своим научным поискам и находкам. 1918 год — 30 марта, болезнь обрывает его жизнь и деятельность.

Труды 
 Очерк историко-географических сведений о Хивинском ханстве с древнейших времён до настоящего. — СПб., 1877.
 Приём в России и отпуск среднеазиатских послов в XVII и XVIII столетиях // Журнал министерства народного просвещения, 1884.
 Посольство к зюнгарскому хун-тайчжи Цэван Рабтану капитана от артиллерии Ивана Унковского // Записки Императорского Русского географического общества по отд. этнографии, 1887.
 В. В. Григорьев, по его письмам и трудам. — СПб., 1887.
 О надгробном памятнике Тимура (Тамерлана) в Самарканде. — Известия о занятиях VII Археологического съезда в Ярославле, Ярославль, 1887.
 Отчёт Н. И. Веселовского о раскопках Майкопского кургана в 1897 г. // Рукописный архив ИИМК РАН. Фонд 1, 1896 г., д. № 204, л. 52—52 об. // Древние общества Кавказа в эпоху палеометалла (ранние комплексные общества и вопросы культурной трансформации). — СПб., 1997. — С. 44—48. — (Археологические изыскания. Вып. 46).
 Памятники дипломатических сношений Московской Руси с Персией. — СПб., 1890—1898.
 
 История Императорского Археологического Общества за 50 лет. — СПб., 1900.
 Курганы Кубанской области в период римского владычества // Труды XII Археологического съезда.
 О местоположении Гюлистана при-Сарайского. — Киев, 1907.
 Танаис Младший // Гермес, 1909.
 Хан из темников Золотой Орды Ногай и его время. Пг.: Российская Государственная Академическая Типография, 1922. — 64 с.

Примечания

Литература 
 Белова Н. А. Николай Иванович Веселовский — видный деятель российской гуманитарной науки (краткая справка) // Древние общества Кавказа в эпоху палеометалла (ранние комплексные общества и вопросы культурной трансформации). — СПб., 1997. — С. 49. — (Археологические изыскания. Вып. 46).
 
 Записки Восточного отделения Русского археологического общества. П., 1921. Т. 25.
 Лебедев Г. С. История отечественной археологии. 1700—1971 гг. СПб., 1992.
 Лунин Б. В. Средняя Азия в научном наследии отечественного востоковедения. Таш., 1979.
 Тихонов И. Л. Археология в Санкт-Петербургском университете. СПб., 2003.

Ссылки 
 
 Россияне в Узбекистане. Николай Иванович Веселовский 
 Тихонов И. Л. Веселовский Николай Иванович // Биографика СПбГУ.

Выпускники Вологодской гимназии
Члены-корреспонденты Петербургской академии наук
Востоковеды Российской империи
Кавказоведы Российской империи
Черкесоведение
Археологи Российской империи
Авторы Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона
Исследователи Золотой Орды
Члены-корреспонденты РАН (1917—1925)
Действительные статские советники
Преподаватели Санкт-Петербургского археологического института
Заслуженные профессора Императорского Санкт-Петербургского университета
Преподаватели восточного факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Члены Таврической учёной архивной комиссии